Schloss Liebenau steht für:

 Schloss Liebenau (Graz), Steiermark
 Schloss Liebenau (Liebenau), Hessen
 Schloss Liebenau (Meckenbeuren), Baden-Württemberg
 Schloss Liebenau (Schlesien), Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Wasserburg Liebenau